Квета Пешке і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але цього разу виступали разом з іншими партнерками. Пешке грала в парі з Анною-Леною Гренефельд, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Марія Кириленко і Надія Петрова. Среботнік грала в парі з Чжен Цзє, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Нурія Льягостера Вівес і Саня Мірза.
Треті сіяні Катерина Макарова і Олена Весніна виграли титул, у фіналі перемігши пару Льягостера Вівес і Мірза з рахунком 7–5, 7–5.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Т Бабош М Мінелла
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= В Душевіна А Росольська
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Н Грандін В Угліржова
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Ч Цзяжун Ч Шуай
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Д Цібулкова Ж Гусарова
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= К Среботнік Ц Чжен
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Л Реймонд С Стосур
| RD1-score11-1=64
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=[6]
| RD1-seed12=
| RD1-team12=

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw

China Open, парний розряд
China Open (теніс) 2012